Alberto Losada Alguacil (1982-), coureur cycliste espagnol ;
 Casiano Alguacil (1832-1914), photographe espagnol,

Alguacil peut aussi désigner :
 Alguacil, divers types de fonctionnaires en Espagnol.

Homonymie de patronyme